

Ergebnisse des Herreneinzels bei den Olympischen Sommerspielen 1996 im Badminton

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Herreneinzel